Ю́рий Бирюко́в:
 
 
 Бирюков, Юрий Станиславович (род. 1948) — российский юрист и политик.